Но́вая Голла́ндия — широко распространённый топоним. Помимо исторического названия Австралии и острова в дельте реки Невы, это название носили земли Голландской Вест-Индской компании в Бразилии, а также ряд посёлков и деревень в США и Великобритании.
 
 Новая Голландия — остров в дельте Невы в Санкт-Петербурге.
 «Новая Голландия» — радиостанция морского штаба, расположенная на острове Новая Голландия. Работала в первой половине XX века, была одной из самых мощных в России.
 Новая Голландия — историческое название Австралии.
 Новая Голландия — официальное наименование голландской колонии в Бразилии (1630—1654).
 Новая Голландия — распространённая версия наименования голландской колонии в Северной Америке Новые Нидерланды (1625—1667) на территории нынешних США.
 Новая Голландия — наименование, данное голландскими картографами территории между устьем Печоры и устьем Оби; название фигурирует на карте Новой Земли из Атласа ван Лоона (Atlas van Loon) 1664 года издания.